Die Ladbrokes.com World Darts Championship 2008 wurde vom 17. Dezember 2007 bis 1. Januar 2008 in London ausgetragen. Diese Weltmeisterschaft wurde von der PDC zum 15. Mal organisiert und zum ersten Mal im Alexandra Palace ausgetragen. In den Jahren zuvor fand das Turnier regelmäßig in der Circus Tavern in Purfleet, Essex statt. Man entschied sich dafür nach London umzuziehen, da man so die Zuschauerkapazität für das Event mehr als verdreifachen konnte. Das Gesamtpreisgeld betrug £ 605.000, wovon £ 100.000 an den Gewinner gingen.Der an Nummer 7 gesetzte Kanadier John Part gewann das Turnier, als er im Finale den zuvor relativ unbekannten Engländer Kirk Shepherd mit 7:2 Sätzen bezwang. Titelverteidiger war Raymond van Barneveld, der bereits im Achtelfinale Kevin Painter unterlag.

Modus 
Das Turnier wurde im Modus Best of Sets bzw. First to Sets und der Spielvariante Double-Out gespielt.

Ein Set gewann der Spieler, der als erstes drei Legs für sich entschied. Ein Leg gewann der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen.

Beim Stand von 2:2 Legs in einem entscheidenden letzten Set griff die Two-clear-Legs-Regel. Diese besagt, dass ein Spieler zwei Legs Vorsprung haben musste, um das Spiel zu gewinnen. Schaffte dies keiner der beiden Spieler, wurde das Spiel beim Stand von 5:5 in den Legs durch ein „Sudden-Death-Leg“ entschieden.

Teilnehmer 
Für die PDC World Darts Championship 2008 waren folgende 68 Spieler qualifiziert:

 Die 32 bestplatzierten Spieler der Order of Merit
 Die 8 bestplatzierten Spieler der Players Championship Order of Merit, die nicht bereits über die Order of Merit teilnahmeberechtigt sind
 Die 8 Gewinner des PDPA Qualifiers vom 16. November 2007
 Die 4 bestplatzierten Spieler der North American Order of Merit, die nicht bereits über eine der beiden vorgenannten Ranglisten qualifiziert sind
 16 internationale Qualifikanten

Überblick 
PDC Order of Merit
  Phil Taylor
  Raymond van Barneveld
  James Wade
  Terry Jenkins
  Adrian Lewis
  Andy Hamilton
  Roland Scholten
  Wayne Mardle
  Dennis Priestley
  John Part
  Colin Lloyd
  Barrie Bates
  Ronnie Baxter
  Kevin Painter
  Andy Jenkins
  Alan Tabern
  Mark Dudbridge
  Chris Mason
  Colin Osborne
  Denis Ovens
  Andy Smith
  Wayne Jones
  Wes Newton
  Mervyn King
  Vincent van der Voort
  Alex Roy
  Alan Warriner-Little
  Mick McGowan
  Steve Beaton
  Bob Anderson
  Adrian Gray

PDC Pro Tour Order of Merit
  Jelle Klaasen
  Mark Walsh
  Michael van Gerwen
  Steve Brown
  Matt Clark
  Tony Eccles
  Dave Askew
  Jason Clark

PDPA Qualifier
  Jamie Caven
  Kirk Shepherd
  Steve Hine
  Steve Maish
  Jason Barry
  Steve Evans
  Jan van der Rassel
  Colin Monk

North American Order of Merit
  Gary Mawson
  Ray Carver
  Gerry Convery
  Dan Olson

International Qualifiers
  Rizal Barellano (Philippines Qualifier)
  Alan Bolton (Sieger New Zealand Championship)
  Erwin Extercatte (SBS6 Wildcard)
  Anthony Forde (Sieger Caribbean & South African Masters)
  Toon Greebe (2. DDF Order of Merit)
  Leroy Kwadijk (1. DDF Order of Merit)
  Per Laursen (Sieger Dansk Darts Liga)
  Charles Losper (Sieger South African Open)
  Steve MacArthur (1. AGP Pro Tour Order of Merit)
  Akihiro Nagakawa (PDJ Japanese Quakifier)
  Miloslav Navrátil (Eastern Europe Qualifier)
  Warren Parry (Sieger Oceanic Masters)
  Michael Rosenauer (DSF Wildcard)
  Ashfaque Sayed (Indischer Meister)
  Shi Yongsheng (China Qualifier)
  Mensur Suljović (1. GDC Order of Merit)

Preisgeld 
Das Preisgeld bei der Ladbrokes.com World Professional Darts Championship 2008 insgesamt £ 589.000.
Die Preisgelder im Überblick:

Turnierübersicht

Vorrunde 
Die Vorrundenpartien wurden am 17. und 18. Dezember 2007 ausgetragen. Man benötigte lediglich 5 Legs, um in die 1. Hauptrunde einzuziehen.

Erste Runde 
Die Begegnungen fanden vom 19. bis 22. Dezember 2007 nach dem Modus Best of 5 (Sätze und Legs) statt.

Zweite Runde bis Finale

Teilnehmer pro Land und Runde

Weblinks 
 PDC Dart Weltmeisterschaft

Einzelnachweise 

2008
Dartveranstaltung 2007
Dartveranstaltung 2008
Dartwettbewerb in London
Sportveranstaltung im London Borough of Haringey
Alexandra Palace